дБ — обозначение децибела согласно системе СИ.
 ДБ — дальний бомбардировщик:
 ДБ-2
 ДБ-3
 ДБ-240
 ДБ-А
 ДБ-ЛК
 Дб — серия тепловозов.